Deal v angličtině znamená úděl, jednání, zacházení případně obchod. Může se také jednat o:

lidská sídla
 Deal (Kent), město v Anglii v Kentu

americké politické pojmy
 New Deal, česky Nový úděl – soubor opatření, ekonomických a sociálních reforem z let 1933–1937 prezidenta Franklina D. Roosevelta v USA
 Fair Deal, česky Slušné zacházení – program amerického prezidenta Harryho S. Trumana v rámci vnitřní politiky Spojených států

příjmení osob
 Kim Deal (1961) – americká zpěvačka a hudebnice
 Nathan Deal (1942) – americký politik

jiný význam
 One Shot Deal – živé album Franka Zappy vydané posmrtně v roce 2008

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení